Васи́лий Коро́вин:
 Коровин, Василий Дмитриевич (вторая половина XIX века) — писатель.
 Коровин, Василий Иванович (1917—1992) — бригадир тракторной бригады Больше-Уринской МТС Канского района Красноярского края, Герой Социалистического Труда.